«Любите меня, пожалуйста» — документальный фильм Валерия Балаяна об убитой журналистке и антифашистке Анастасии Бабуровой. Премьера фильма состоялась в Киеве 28 марта 2010 года во время VII Международного фестиваля документального кино о правах человека «Docudays UA». Московская премьера фильма состоялась в июне 2010 года, после чего он был показан на ряде кинофестивалей.

В ноябре 2010 года фильм был снят из программы кинофестивалей «Сталкер» и «Профессия: журналист» из-за инцидента в Новосибирске между организаторами кинопоказа фильма и неонацистами, закончившегося стрельбой. Только после этого фильм стал широко известным. В рамках фестиваля «Профессия: журналист» фильм в итоге был показан.

19 января 2013 года должен был состояться показ фильма в Севастополе, родном городе Бабуровой. По словам организаторов, сеанс был отменён под давлением СБУ.

Предыстория 

Фильм рассказывает о жизни журналистки Анастасии Бабуровой, убитой 19 января 2009 года в Москве вместе с известным адвокатом Станиславом Маркеловым.

«Любите меня, пожалуйста» — это фраза из одного из последних её электронных писем, которое получили её родители.

Съёмки 

Валерий Балаян, по его собственному признанию, изначально не собирался делать кино. Его попросили снять прощание с Анастасией Бабуровой в Севастополе..

Также он в течение февраля снял её родственников и друзей. К идее создать полноценный фильм Балаян пришёл спустя год, когда оказалось, что к годовщине убийства ни одного фильма не было сделано.

Весной 2010 года отснятый материал был дополнен документальными материалами.

В фильме использованы видео- и фотоматериалы с неонацистских сайтов.

Сюжет 

Фильм смонтирован таким образом, что он состоит из двух компонентов: половина времени занимает интервью с родителями Насти, с её друзьями, с её коллегами по антифашистскому движению, а вторая часть фильма — это видео о неонацистах (музыкальные клипы и куски из интервью).

В фильме использовано видео с рассказом о Насте её родителей, коллег по «Новой газете», её тренера и школьной преподавательницы литературы. Все они рассказывают, какой она была замечательной и одарённой.

Часть фильма отведена его антигероям — неонацистам. Демонстрируются видеоролики, плакаты и песни, взятые с их сайтов.

Примечания 

Документальные фильмы России
Фильмы России 2010 года